Интертото куп 2005. је 44. година овог клупског европског такмичења у фудбалу, 11-ти пут у организацији УЕФЕ, које се и ове године одржава по непромењеном систему такмичења из прошле године.

Представници чланица УЕФА се на старту разврставају у три групе, у зависности од успеха који је њихова земља имала у досадашњим такмичењима у организацији ФИФА и УЕФА. Укупно учествује 61 клуб из 42 земаље.

Такмичење се одвија по куп систему у три кола, полуфиналу и финалу. У првом колу играју 42 клуба. У друго колу се победницима из првог додају се 11 клубова из друге групе и играју укупно 16 утакмива. Да би се У трећем колу се додали и клубови из треће групе. У полуфиналу се игра 6 утакмица, а у финалу три. Победници финалних утакмица се укључују у треће коло квалификација за УЕФА куп 2005/06.

Жребом у Ниону у Швајцарској су 11. априла 2005. одређени парови за сва три кола Интертото купа 2005. године.

Прво коло 
Прве утакмице су одигране 18/19. јуна, а реванш сусрети 25/26. јуна 2005.

Друго коло 
Прве утакмице су одигране 2/3. јула, а реванш сусрети 25/26. јула 2005.

Треће коло 
Прве утакмице су одигране 16/17. јула, а реванш сусрети 23/24. јула 2005.

Полуфинале 
Прве утакмице су одигране 27. јула, а реванш сусрети 3. августа 2005.

Финале 
Финале је одиграно 9 и 23. августа 2005.

Екипе Хамбургер, Ланс, Олимпик пласирале су се у треће коло квалификација за УЕФА куп 2005/06.

Види још 
 Лига шампиона 2005/06.
 УЕФА куп 2005/06.

Спољашње везе 
 Службени сајт
 Резултати RSSSF

Интертото куп
Сезона 2005/06. у УЕФА такмичењима